Zelenáči může být
 název skupiny Greenhorns mezi roky 1972 -1989
 Zelenáči (Noví Zelenáči) název skupiny Mirka Hoffmanna